

Toponyme

Belgique 
 Rocourt, section de la ville belge de Liège située en Région wallonne dans la province de Liège
Gare de Rocourt, gare ferroviaire de la ligne 31 située à Rocourt
Gare de Rocourt (Clinique), halte ferroviaire de la ligne 31 située à Rocourt

France 
 Rocourt, commune française des Vosges
 Rocourt-Saint-Martin, commune française de l'Aisne
 Rocourt-Saint-Laurent, hameau français rattaché à la commune de Roëllecourt dans le Pas-de-Calais

Suisse 
 Rocourt, commune suisse du canton du Jura

Homonymie de communes et d'anciennes communes en France